El término tierra firme puede referirse a:
 Tierra Firme, nombre que se le daba a Venezuela, al istmo de Panamá y parte de los territorios de Colombia en tiempos de la colonización europea.
 Tierra Firme, revista cultural publicada en España entre 1935 y 1936.
 Tierra firme, libro de la escritora española Matilde Asensi.
 Tierra firme, álbum del cantautor puertorriqueño Luis Fonsi.
 Tierra firme (2017), película del director Carlos Marqués-Marcet.
 En tierra firme, álbum de la banda española Ars Amandi.